Горещниците (Ajuga) са род растения от семейство Lamiaceae.

Таксонът е описан за пръв път от шведския ботаник и зоолог Карл Линей през 1753 година.

Видове

Бележки